Чандрасекар
 Субраманьян Чандрасекар (1910—1995) — американский астрофизик и физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии по физике (1983).
 Сивармакришна Чандрасекар (1930—2004) — индийский физик; в 1994 году был награждён Королевской медалью.
 Чандрасекхара Венката Раман (1888—1970) — лауреат Нобелевской премии по физике за 1930 год и Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957).
 Сингх, Чандра Шекхар (1927—2007) — индийский государственный деятель, премьер-министр Индии с 10 ноября 1990 по 21 июня 1991 года.